Live at the L.A. Troubadour – album dei Fairport Convention del 1970
Live at the Troubadour 1969 – album di Tim Buckley del 1994
Live at the Troubadour – album di Kevin Gilbert del 1999
Live at the Troubadour – album degli Hall & Oates del 2008